Извор може бити:

 Извор, место на земљиној површини где извире подземна вода

или:
 Извор, чест топоним словенског порекла за места где се неко извориште налази

Насеља:
Насеља у Србији:
 Извор (Пирот), насеље града Пирота
 Извор (Параћин), насеље у општини Параћин
 Извор (Сврљиг), насеље у општини Сврљиг
 Извор (Житорађа), насеље у општини Житорађа
 Извор (Бабушница), насеље у општини Бабушница

 Извор (Босилеград), насеље у општини Босилеград
 Извор (Ново Брдо), насеље у општини Ново Брдо
 Извор, стари назив за Белу Паланку, градско насеље у општини Бела Паланка

Насеља у Северној Македонији:
 Извор (Кичево), насеље у општини Кичево
 Извор (Липково), насеље у општини Липково
 Извор (Чашка), насеље у општини Чашка
Насеља у Бугарској:
 , насеље у општини Бургас
 , насеље у општини Димово
 , насеље у општини Радомир
 , насеље у општини Родопи
 , насеље у општини Сливница
 Извор, стари назив за , насеље у општини Тунџа
Насеља у Румунији:
 Извор (Караш-Северин), насеље у општини Корнерева у округу Караш-Северин
 Извор (Долж), насеље у општини Шимнику де Сус у округу Долж

Насеља у Грчкој:
 У Грчкој постоји више села чији су стари називи били Извор, али су у 20. веку добили грчка имена

Остало:
 Извор (ТВ филм), југословенски ТВ филм из 1978.
 Извор (теленовела), мексичка теленовела из 2001.

Види још 
 Извори (вишезначна одредница)
 Извориште (вишезначна одредница)